Чемпионат Европы по борьбе 1976 года проходил с 12 по 23 апреля во Дворце спорта «Юбилейный» в Ленинграде (СССР). Включал в себя соревнования по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и борьбе самбо. Исходно планировалось провести Чемпионат в Турции, но в связи с организационными решениями ФИЛА, место проведения было перенесено в СССР. Соревнования по греко-римской и вольной борьбе проходили с 16 по 21 апреля. Соревнования по самбо проходили с 12 по 23 апреля.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Самбо

Примечания

Источники 
 FILA Wrestling Database

Спорт в России в 1976 году
1976
Чемпионаты Европы в 1976 году
Борьба в СССР в 1976 году
Апрель 1976 года
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Чемпионаты Европы в СССР
1976 год в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по борьбе в СССР
1976 год в борьбе